ФК Судува () је литвански фудбалски клуб из Маријамполеа. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 1968. године.

Успеси

Национални 
 A лига:
 Првак (3): 2017, 2018, 2019.
 Вицервак (4): 2007, 2010, 2020, 2021.
 Треће место (5): 2005, 2009, 2011, 2012, 2016.
 Куп Литваније:
 Победник (3): 2006, 2009, 2019.
 Финалиста (4): 1976, 2002, 2016, 2020.
 Суперкуп Литваније:
 Победник (4): 2009, 2018, 2019, 2022.
 Финалиста (2): 2007, 2020.

Међународни 
 Балтичка лига:
 Вицервак (1): 2009/10.

Судува у европским такмичењима

Сезоне (2000.—...)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

С
Маријамполе округ